Вледічаска () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Валя-Арговей.
 Вледічаска () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Снагов.